Panique au pique-nique, un court-métrage d'animation avec Roger Rabbit.
 Panique au pique-nique, un épisodes de la première saison de la série télévisée Malcolm.